Ю́лий Иса́евич Айхенва́льд (, Балта, Подольская губерния — 17 декабря 1928, Берлин) — русский литературный критик, пользовавшийся большой популярностью и влиянием в период предреволюционного расцвета русского модернизма. Свои этюды «критик-импрессионист» Айхенвальд посвятил не только современникам, но и русским писателям XIX в.

Биография 
Родился  года в Балте Подольской губернии. В 1890 году окончил Ришельевскую гимназию в Одессе, где его отец потомственный почётный гражданин Шая (Исай Владимирович) Айхенвальд (1837—1900) — выпускник Житомирского раввинского училища 1857 года — был раввином . В 1894 году Ю. И. Айхенвальд окончил историко-филологический факультет Новороссийского университета, получив диплом первой степени и золотую медаль за выпускное сочинение «Эмпиризм Локка и рационализм Лейбница», где выступил с позиций идеализма.

Переехав в Москву, с 1895 года он начал преподавать русскую литературу в гимназии. Затем он преподавал на Высших женских курсах, на Педагогических курсах Общества воспитательниц и учительниц, на женских курсах В. А. Полторацкой. В 1912—1917 годах был профессором народного университета им. А. Л. Шанявского по кафедре русской словесности. Действительный член Общества любителей российской словесности (с 29 ноября 1903).

Состоял учёным секретарём Московского психологического общества и секретарём редакции журнала «Вопросы философии и психологии», одно время (1901—1903 и 1907—1908) — членом редколлегии, помощником редактора «Русской мысли» при В. А. Гольцеве.

Опубликовал ряд философских работ. Перевёл все основные сочинения Шопенгауэра.

Литературно-критическая деятельность 
Известность Айхенвальд приобрёл, когда от философии перешёл к литературной критике и стал печатать критические фельетоны в «Русских ведомостях», «Речи», «Русской мысли» и других кадетских изданиях. Эти статьи были собраны в ряде сборников под общим названием «Силуэты русских писателей» (СПб., 1906), «Этюды о западных писателях» и т. п.

Айхенвальд — критик-импрессионист. Он отвергает какую бы то ни было закономерность литературных явлений, возможность построения историко-литературной науки и называет литературу «беззаконной кометой в кругу расчисленных светил». Среда, социальные условия не имеют никакого влияния на то, что представляется Айхенвальду самым существенным в художественном произведении — на творческую индивидуальность. Художник «продолжает дело бога, воплощает его первоосновную мысль. Творение ещё не кончилось, и поэт, священник искусства, облечён великой миссией вести его дальше, развивать предварительные наброски и планы божества, контуры природы. Наместник бога на земле, так сплетает он своё творчество с творчеством вселенной».

Избрав исходной точкой зрения мистико-религиозное представление о художнике, Айхенвальд совершенно отвергает всякую связь писателя с исторической обстановкой, с социальной борьбой: «Естественно рассматривать сущность писателя вне исторического пространства и времени».

Отвергает Айхенвальд и психологическое изучение литературы, хотя и утверждает, что «от психологии должна ожидать себе откровений история литературы», как будто уступая научным требованиям, но он затем указывает, что личность писателя иррациональна, что «всякие старания объяснить писателя безнадёжны» и т. д.

Не интересуют Айхенвальда различные литературные направления и школы. Писатель одинок, ни на кого не похож, неповторим. «Нет направлений: есть писатели. Нет общества: есть личности». Стремясь подтвердить свои представления об изолированности личности писателя от всего мира Айхенвальд утверждает: «писатель — дух, его бытие идеально и неосязаемо; писатель — явление спиритуалистического, даже астрального порядка, …начало движущееся и движущее…» и т. д.

По мнению многих современников (Ф. Степуна, Б. К. Зайцева, С. Франка), у Айхенвальда нередко встречаются меткие характеристики и эстетические оценки художественных произведений. В. Ф. Ходасевич, расходясь с эстетическо-философскими установками Айхенвальда, считал его «в высшей степени объективным» критиком текущей литературы.

Айхенвальд выступил с критикой В. Г. Белинского, утверждая, что тот не отличался «умственной самостоятельностью», «подлинной широтой духа и настоящей духовной свободой».

Октябрьская революция с её воинствующим материализмом, с её отрицанием эстетического созерцания, отрыва искусства и его творцов от действительности, была чужда критику; Айхенвальд видел в революции силу, разрушившую идеалы кадетской интеллигенции.

Эмиграция 
В сентябре 1922 года после ареста был выслан за границу вместе со многими учёными и писателями на философском пароходе. С декабря 1922 года в Берлине читал курс «Философские мотивы русской литературы» в Русской Религиозно-Философской академии; выступал с лекциями и докладами. В это же время выступил одним из учредителей литературного общества «Клуб писателей», принимал активное участие в деятельности созданного в 1924 году Кружка друзей русской литературы, член Союза русских журналистов и литераторов в Германии. Сотрудничал в журнале «Новая русская книга», в рижской газете «Сегодня», вёл литературно-критический отдел в берлинской газете «Руль». Выступал с критикой советского режима.

17 декабря 1928 года Айхенвальд гостил вечером у Набоковых на Пассауэрштрассе. Возвращаясь поздно ночью от них домой, он попал под трамвай и получил тяжелую травму головы. Без сознания он был доставлен в больницу, где не приходя в себя умер на следующее утро.

Похоронен в Берлине на православном кладбище Тегель.

Семья 
 Брат — Лев Исаевич Айхенвальд (1873, Балта — 1954, Одесса), психиатр, автор трудов по судебно-психиатрической экспертизе и организации психиатрической помощи. Его жена Матильда Лазаревна Инбер (1878—1943) была дочерью владельца первого и крупнейшего в Одессе мельничного хозяйства Лазаря Анчелевича Инбера (?—1894).
 Дочь — Наталия Юльевна Шведова (1916—2009), лингвист-русист.
 Дочь — Татьяна Юльевна Айхенвальд (1900—1963), математик, ученица Н. Н. Лузина и активная участница Лузитании; преподавала в «7-й опытной школе имени проф. Коваленского» в Кривоарбатском переулке, затем — в Военно-химической академии; в первом браке замужем за лингвистом-германистом А. И. Смирницким.
 Сын — Александр Юльевич Айхенвальд (1904—1941), экономист бухаринского направления, с 1933 года находился в заключении, в 1941 году расстрелян при приближении немцев к Орлу.
 Внук — Юрий Александрович Айхенвальд (1928—1993), диссидент, поэт, переводчик, театровед, историк русской культуры.
 Правнучка — Александра Юрьевна Айхенвальд (род. 1957), лингвист.
 Сын — Борис Юльевич Айхенвальд (1902—1938), литературовед, переводчик; в 1937 году арестован и осуждён на 5 лет заключения; умер в лагере.
 Племянник — писатель Марк Львович Слоним.

Библиография 

 Несколько слов о поэзии гр. А. К. Толстого. — Москва : Типо-лит. товарищества И. Н. Кушнерев и К°. — 14 с.
 Несколько слов памяти И. А. Гончарова. — 1891? — C. 230-240
 Виктор Гюго, как поэт семьи и детей. —  : Типо-лит. товарищества И. Н. Кушнерев и К°, 1898. — 34 с.
 Пушкин как воспитатель (эскиз). — Москва : Типо-лит. товарищества И. Н. Кушнерев и К°, 1899. — 20 с.
 Чехов : Основные моменты его произведений. —  : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1905. — 29 с., 1 л. портр.
 Силуэты русских писателей. Вып. I — , 1906; изд. 2-е — , 1908; изд. 3-е — , 1911; изд. 4-е — , 1914; изд. 5-е. — , 1917; Вып. 2. — , 1908; Вып. III. — , 1907—1910, Вып. III. 2-е доп. изд. — , Мир, 1913. Все три выпуска впервые объединены в издании «Силуэты русских писателей» — , Республика, 1994.
 Пушкин. —  : Науч. слово, 1908. - [2], 142 с. — извлечение из II вып. (2-е изд.) «Силуэтов русских писателей»
 Этюды о западных писателях. — : Науч. слово, 1910. — [4], 247 с., [7] л. портр.
 Шарль Бодлер // Критический альманах. — Москва : Заря, 1910.
Статьи и очерки: Ю. Айхенвальда, П. Когана, Г. Брандеса [и др.]. - 1910. - 192 с.
 Отдельные страницы. — : Заря, 1910—1911.
 Посмертные произведения Толстого. — , 1912.
 Спор о Белинском. — : Тип. и цинкогр. т./д. «Мысль» (Н. П. Меснянкин и К°), 1914. — 100 с..
 Отрицание театра // В спорах о театре: Сборник статей. — : Книгоиздательство писателей в Москве, 1914.
 Письма Чехова. —  : Космос, 1915. — 37 с., 1 л. портр.
 Пушкин. — М., 1908; изд. 2-е. — , 1916.
 Слова о словах. — Пг., 1917.
 Иго имущества. — Москва : Кошница, 1917. — 45 с.
 Свобода совести (Простое слово) / Ю. Айхенвальд; Партия нар. свободы. — Москва : Нар. право, 1917. — 14, [2] с.
 Рейн и Сена : (Ромэн Роллан «Жан Кристоф Крафт»). — Москва : изд. «1917 год», [1917]. — 31 с. — (Библиотека народной свободы; № 15).
 Радищев. — Москва : Свобод. Россия, 1917. — 16 с. — (Серия жизнеописаний «Сеятели правды»). 
 Наша революция. Её вожди и ведомые. — , «Революция и культура», 1918. — 110 с. — (Библиотека «Революция и культура»).
 Похвала праздности. — , 1922
 Поэты и поэтессы. — , «Северные дни», 1922. — 91 с. — 2 000 экз.
 Две жены. Толстая и Достоевская. — Берлин : Изд-во писателей Арзамас, 1925. — 150, [2] с.
 Силуэты русских писателей. Берлин, 1929.
 переводы
 О четверояком корне закона достаточного основания : Филос. рассуждение Артура Шопенгауэра / Пер. [и предисл.] Ю. И. Айхенвальда. — Москва : типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1902. — VIII, 140 с.
 Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости. Пер. Ю. Айхенвальда. М. 1903.

Примечания

Литература 
 Венгеров С. А. Критик-импрессионист. «Речь». 26 июля 1909.
 Кранихфельд В. О критике и критиках. «Современный мир». № 8. — М. 1911.
 Грифцов Б. Метод Айхенвальда, «Русская мысль». № 11. 1913.
 Иванов-Разумник. Правда или кривда. «Заветы». № 12. 1913.
 Бродский Н. Развенчан ли Белинский. «Вестник воспитания». № 1. 1914.
 Ляцкий Е. Господин Айхенвальд около Белинского. «Современник». № 1. 1914.
 Марковский М. И. С. Тургенев с современной точки зрения. «Педагогический сборник». № 5. — 1914.
 Неведомский М. «Зигзаги нашей критики». сборник «Зачинатели и продолжатели». — Пг., 1919.
 Полянский В. Бессмертная пошлость и похвала праздности. // «Под знаменем марксизма». № 1. — 1922.

Источники 
 
 
 
 
 

Русские эмигранты первой волны в Германии
Выпускники Ришельевской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета
Преподаватели Высших женских курсов Полторацкой
Преподаватели Московского городского народного университета
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Члены Общества любителей российской словесности
Пассажиры «Философских пароходов»
Жертвы трамвайного наезда на пешеходов
Похороненные на кладбище Тегель